|-
| 77401 - || || 18 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77402 - || || 22 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77403 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77404 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77405 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77406 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77407 - || || 24 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77408 - || || 24 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77409 - || || 24 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77410 - || || 24 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77411 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77412 - || || 31 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77413 - || || 31 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77414 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77415 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77416 - || || 20 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77417 - || || 20 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77418 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77419 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77420 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77421 - || 2001 GB || 1 d'abril, 2001 || Olathe || L. Robinson
|-
| 77422 - || 2001 GH || 1 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77423 - || 2001 GM || 1 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77424 - || 2001 GO || 1 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77425 - || 2001 GY || 13 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77426 - || || 14 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77427 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77428 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77429 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77430 - || || 13 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77431 - || || 14 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77432 - || || 14 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77433 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77434 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77435 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77436 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77437 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77438 - || || 15 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77439 - || || 15 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77440 - || || 15 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77441 Jouve ||  18 d'abril, 2001 || Saint-Véran || Saint-Véran
|-
| 77442 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77443 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77444 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77445 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77446 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77447 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77448 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77449 - || || 18 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77450 - || || 18 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77451 - || || 18 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 77452 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77453 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77454 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77455 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77456 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77457 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77458 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77459 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77460 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77461 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77462 - || || 24 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 77463 - || || 25 d'abril, 2001 || Powell || Powell
|-
| 77464 - || || 22 d'abril, 2001 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 77465 - || || 26 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77466 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77467 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77468 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77469 - || || 27 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77470 - || || 27 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 77471 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77472 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77473 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77474 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77475 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77476 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77477 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77478 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77479 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77480 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77481 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77482 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77483 - || || 27 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77484 - || || 26 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 77485 - || || 28 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 77486 - || || 28 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 77487 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77488 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77489 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77490 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77491 - || || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77492 - || || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77493 - || || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77494 - || || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77495 - || || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77496 - || || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77497 - || || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77498 - || || 30 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 77499 - || || 26 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77500 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
7